Shuttle – veicolo spaziale statunitense
 Le Shuttle – servizio ferroviario di trasporto di veicoli attraverso il tunnel sotto la Manica
 Shuttle – costruttore di PC e componenti elettronici di Taiwan
 Shuttle - L'ultima corsa verso l'oscurità – film del 2008 diretto da Edward Anderson
 Shuttle: The Space Flight Simulator – videogioco del 1992